

Patronyme 

 Adolphe Perraud (1828-1906), évêque et historien français
 André Perraud, (1888-1963), avocat français
 Edward Perraud (1971- ), musicien français
 Florent Perraud (1982- ), sportif français
 Jean Perraud, acteur québécois
 Jean-Joseph Perraud (1819-1876), sculpteur français
 Jean-Luc Perraud (1955- ), footballeur français
 Raphaël Perraud, (1970- ), violoncelliste français
 Sabine Perraud, (1982- ), actrice française
 Romain Perraud, (1997- ), footballeur professionnel français

Homonymie de patronyme